Readymade steht für:

 in ein Kunstwerk integrierter oder zum Kunstobjekt erklärter Alltagsgegenstand, siehe Objet trouvé
 Readymade (Rockband), deutsche Rockband

Siehe auch:
 Readymades (Album), Studioalbum der Anarcho-Rock-Gruppe Chumbawamba (2002)
 Readymades belong to everyone (Ausstellungsprojekt)